Де́хта — українське прізвище.

 Відомі носії 
 Дехта Іван Антонович (1910—1993) — український актор і режисер, заслужений артист УРСР (1975).
 Дехта-Лісова Меланія Пилипівна (1911—1997) — українська актриса, заслужена артистка УРСР (1960).
 Дехта Наталія Іванівна ( 1951) — українська актриса, провідний майстер сцени.